Par ordre chronologique
  (1754–1827), homme politique américain ;
  (1762–1826), juriste et historien américain ;
  (1878–1963), joueur anglais de cricket ;
 John Haywood (né en 1956), historien britannique.